Amerikai Egyesült Államok
Catalpa (Missouri)
Catalpa (Nebraska)

Más
Catalpa, a szivarfa növénynemzetség latin neve